Název FK Lviv odkazuje na:

 FK Lviv (1992) – ukrajinský fotbalový klub aktivní v letech 1992 – 2001
 FK Lviv (2006) – ukrajinský fotbalový klub aktivní v letech 2006 – 2012